Гудко́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носители  Гудкова, Антонина Никитична (1916—?) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Гудкова, Варвара Федотовна (1903—?) — звеньевая колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Гудкова, Галина Георгиевна (1943—2011) — советская и российская певица.
 Гудкова, Зинаида Ивановна (1933—2008) — строитель, краевед.
 Гудкова, Наталья Александровна (род. 1977) — российская актриса.
 Гудкова, Наталия Владимировна (род. 1974) — российская легкоатлетка.
 Гудкова, Раиса Семёновна (Князева, 1928—2020) — колхозница, Герой Социалистического Труда.